Militello har flere betydninger:

 Militello Rosmarino, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Militello in Val di Catania, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien
 Sant'Agata di Militello, en italiensk by i regionen Sicilien i Italien